Das Straßenrennen der Männer bei den Olympischen Spielen 2012 in London fand am 28. Juli 2012 statt.

Über eine Million Zuschauer entlang der Strecke verfolgten das Straßenrennen der Männer. Allgemein war ein britischer Sieg erwartet worden, insbesondere durch den sprintstarken Mark Cavendish. Der Titelverteidiger vom Straßenrennen in Peking 2008 Samuel Sánchez aus Spanien konnte wegen einer Verletzung, die er sich bei der Tour de France 2012 zu zog nicht teilnehmen. In der Schlussphase des Rennens kam es an der Spitze des Rennens zu einem schweren Sturz des Schweizer Rennfahrers Fabian Cancellara, der insbesondere auch als Favorit für das folgende Zeitfahren galt. Das Rennen gewann der Kasache Alexander Winokurow, der kurz darauf seinen Rücktritt erklärte. Die Silbermedaille erhielt Rigoberto Urán aus Kolumbien und Bronze ging an den Norweger Alexander Kristoff.

Streckenverlauf 
Die Distanz des Straßenrennens der Männer betrug 250 Kilometer und wurde mit einem Massenstart gestartet. Der Kurs führte durch das Zentrum und den Westen Londons sowie den Norden der Grafschaft Surrey, die sich südlich der britischen Hauptstadt befindet. Hier wurde eine Tribüne am Box Hill, der neunmal überwunden werden musste, errichtet. Ursprünglich wurden 3.500 Karten verkauft, jedoch wurde das Kontingent wegen hoher Nachfrage auf 15.000 Tickets aufgestockt. Der Start und das Ziel war The Mall.

Ergebnisse 

Die Startliste wurde am 23. Juli veröffentlicht.

Hat ein Fahrer die Ziellinie in derselben Gruppe wie der vor ihm liegende Fahrer überschritten, so wird ihm die gleiche Zeit angerechnet und in den Ergebnisse unter dem Kürzel „s.t.“ (englisch: same time) geführt.

Gemäß den Regularien der UCI für das Straßenrennen galt nach Artikel 2.3.039,  Gemessen an der Siegerzeit des Kasachen Alexander Winokurow betrug das Zeitlimit für das Rennen 6:03:14 h.

Weblink 

 Ergebnisse

Einzelnachweise 

Strassenrennen Manner
Radsportwettbewerb in London
Sportveranstaltung in Surrey